Кубок Кіпру з футболу 2021–2022 — 80-й розіграш кубкового футбольного турніру на Кіпрі. 15-й титул здобула Омонія.

Календар

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 вересня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 вересня 2021

|}

Другий раунд 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12/19 січня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18/2 лютого 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19/2 лютого 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19/3 лютого 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20/1 лютого 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26/2 лютого 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26/3 лютого 2022

|}

1/4 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 березня/6 квітня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 березня/13 квітня 2022

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 квітня/4 травня 2022

|}

Фінал

Посилання 
 Федерація футболу Кіпру  
 Кубок Кіпру на soccerway 

2021–2022
Кіпр
Кіпр
2021 в кіпрському спорті
2022 в кіпрському спорті